Turnage est le patronyme de plusieurs personnalités :
Mark-Anthony Turnage (1960-), compositeur anglais.
Wallace Turnage (1846-1916), esclave américain.